Бухло:

 Бухло — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:
 Бухло, Беньямин (род. 1941) — американский историк искусства и художественный критик.
 Бухло, Фриц (1909—1998) — немецкий футболист, вратарь сборной Германии.
 Бухло (жаргон) — алкогольные напитки.